IQR est un sigle qui peut désigner :
 interquartile range (en français, écart interquartile), en statistiques, une mesure de dispersion.

Voir aussi 
 Code iQR, une variante en forme rectangulaire de code QR